Junior Kevin Romay Sanchez (Tarija, 17 de abril de 1994) es un futbolista boliviano que se desempeñaba como delantero y su actual equipo es Nacional Potosí de la Primera División de Bolivia.

Clubes

Palmarés

Títulos regionales

Títulos nacionales

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha de Kevin Romay en Transfermarkt

Tarijeños
Futbolistas de Bolivia
Futbolistas del Club Atlético Ciclón
Futbolistas del Club Always Ready
Futbolistas del Club Atlético Nacional Potosí